Čearretsuolu kan syfta på:
Čearretsuolu (ö i Tana älv), ö i Norge,  (4 ha)
Čearretsuolu (Enare älv), ö i Norge,  (0 ha)